Шетићи могу да буду:

 Шетићи (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Шетићи (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ